Александр Иванович Бухтояров () — первый заместитель губернатора Курганской области (1997—2013).

Биография 
Александр Иванович Бухтояров родился 26 ноября 1949 года в городе Проскурове Каменец-Подольской области Украинская ССР, ныне город Хмельницкий — административный центр Хмельницкой области Украины.

Трудовую деятельность начал в 1966 году слесарем-сборщиком Курганского арматурного завода. В 1967 году поступил и в 1972 году с отличием окончил Курганский машиностроительный институт по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».

После окончания института работал инженером-технологом в сборочно-сварочном цехе № 430 Курганского машиностроительного завода.

С ноября 1972 года работал в комсомольских и партийных органах Курганской области:
 1972—1975 — комиссар областного строительного отряда
 1975—1977 — заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой работы Курганского обкома ВЛКСМ
 1974—1979 — консультант областного Дома политического просвещения
 1981—1984 — заместитель секретаря парткома Курганского завода колёсных тягачей имени Д. М. Карбышева
 1984—1991 — инструктор отдела организационно-партийной работы, заместителем заведующего отделом организационно-партийной работы, заведующим идеологическим отделом Курганского обкома КПСС.
 В 1987—1988 годах находился в командировке в Демократической Республике Афганистан в должности советника ЦК КПСС при ЦК НДПА.

Избирался членом обкома ВЛКСМ, членом обкома КПСС.

В 1979—1981 слушатель Свердловской высшей партийной школы (с отличием окончил).

С 1991 по 1997 годы работал в коммерческих структурах: до июня 1993 года генеральный директор ТОО «Аверс». Затем зам. председателя Правления Курганинвестзембанка, зам. генерального директора страховой компании «АБИК», С сентября 1995 года по январь 1997 года — директор ТОО «Сокол».

В январе 1997 года Бухтояров назначен на должность первого заместителя Губернатора Курганской области. С 2000 года являлся членом Правительства Курганской области.

27 мая 2013 года Бухтояров покинул пост первого заместителя Губернатора Курганской области по собственному желанию, объяснив своё решение состоянием здоровья. Пенсионер.

Дело о взятке 
В феврале 2013 года следователи возбудили в отношении первого заместителя губернатора Курганской области Александра Бухтоярова уголовное дело (статья 290, часть 5 УК РФ). Он подозревался в том, что в период с ноября 2007 года по февраль 2008 года получил взятку в виде снегохода Arctic Cat Bearcat Widetrack стоимостью 307 тыс. руб. Ценный подарок был сделан за содействие ЗАО «Ларма» в получении разрешения на аренду Спорновского охотугодья в Варгашинском районе. Транспортное средство ему через посредничество экс-депутата областной Думы Михаила Гурко передал тюменский предприниматель Виталий Мальцев.

Курганский городской суд 20 декабря 2013 года признал А. И. Бухтоярова виновным в получении взятки в крупном размере в виде снегохода. Бухтояров приговорен к штрафу в размере 21 498 900 рублей и лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года. Снегоход, арестованный следствием, конфискован.

5 марта 2014 года судебная коллегия Курганского областного суда под председательством судьи Сергея Кабанькова изменила приговор. Был снят арест имущества Бухтоярова, а также отмечено, что он не может занимать должности, связанные с распорядительными функциями. Выступая, Бухтояров заявил, что он не признавал и не признает свой вины. «Когда читаешь приговор, возникает чувство, что дело рассмотрено предвзято. Суд основывается только на показаниях Гурко», — заявил Александр Бухтояров.

Александр Иванович Бухтояров умер от COVID-19 примерно в 20:00 1 февраля 2021 года в госпитале в городе Кургане Курганской области. Прощание было 4 февраля во Дворце культуры машиностроителей.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
 Орден Почёта, 30 июля 2010
 Орден Дружбы народов, 1988
 Двенадцать медалей
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За содружество во имя спасения»
 Медаль «75 лет гражданской обороне»
 Медаль «За укрепление государственной системы защиты информации»
 Медаль «100 лет профсоюзам России»
 Медаль «Ветеран боевых действий» (Медаль «Честь. Слава. Отвага»)
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
 Медаль «10 лет Саурской революции»
 Знак МЧС «За заслуги»
 «Почетный знак МЧС России»
 Знак ФПС «80 лет пограничной службы»
 Знак ФПС «Отличник погранслужбы»,

Благодарность и Благодарственное письмо Президента РФ, Благодарность Верховного Совета СССР, нагрудные знаки, Почётные грамоты и Благодарности федеральных органов власти.

Семья 
Отец — Иван Игнатьевич, работал главным бухгалтером

Мать — Мария Яковлевна

Брат — Олег Иванович  (2002—2012), доктор химических наук, профессор, ректор Курганского государственного университета

Александр Иванович женат, две дочери: Софья и Анастасия.

Жена А. И. Бухтоярова — Людмила Петровна, двоюродная сестра Тамары Викторовны Богомоловой, жены бывшего губернатора Курганской области О. А. Богомолова.

Увлечения 
 Охота, стендовая стрельба.
 Поэзия и философия.

Блог в Живом журнале он вел с 2010 года. В ноябре того же года благодаря своему аккаунту в Livejournal чиновник стал победителем премии «Золотой клик» в номинации «Герой Интернета». Записи чиновника в блоге носили личный характер: он публиковал заинтересовавшие его новости, фотографии и комментировал их.

Примечания 

Члены Курганского обкома КПСС‎
Члены «Единой России»
Выпускники Курганского государственного университета
Выпускники Уральского института управления
Осуждённые в России по обвинению в коррупции
Умершие от COVID-19 в России